Кралят на крадците може да се отнася за:

 Кралят на крадците – британско-германско-люксембургски филм от 2009 година
 Кралят на крадците – роман на Корнелия Функе